Ivić oder Ivic ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksa Ivić (1881–1948), jugoslawischer Historiker
 Aleksandar Ivić (1949–2020), jugoslawischer bzw. serbischer Mathematiker
 Filip Ivić (* 1992), kroatischer Handballspieler
 Milka Ivić (1923–2011), jugoslawische Linguistin
 Paul Ivic (* 1978), österreichischer Koch
 Pavle Ivić (1924–1999), jugoslawischer Linguist
 Šime Ivić (* 1993), kroatischer Handballspieler

  Vladimir Ivić (* 1977), serbischer Fußballspieler